Gumniska ist der Name folgender Orte in Polen:

 Gumniska (Barciany), Dorf im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Silzkeim, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Gumniska (Dębica), Dorf im Powiat Dębicki, Woiwodschaft Karpatenvorland
 Gumniska (Tarnów), Stadtteil von Tarnów, Woiwodschaft Kleinpolen

Siehe auch:
 Gumniska Małe
 Gumniska Wielkie